Berhampur () ist eine Stadt im ostindischen Bundesstaat Odisha. Berhampur ist die anglisierte Form von Brahmapur.

Einwohner 
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 356.598. Die Geschlechterverteilung war 920 Frauen auf 1000 Männer. Die Alphabetisierungsrate lag bei 89,26 %. Die Bevölkerung gehört zu 96,48 % dem Hinduismus an.
Berhampur ist in 37 Wards gegliedert.

Lage 
Die Stadt liegt im Distrikt Ganjam auf einer Höhe von  in der Küstenebene 12 km vom Meer entfernt. Der Fluss Rushikulya fließt 20 km nördlich der Stadt in östlicher Richtung und mündet in den Golf von Bengalen. Bhubaneswar, die Hauptstadt von Odisha, liegt 150 km nordöstlich von Berhampur.

Verkehr 
Die nationale Fernstraße NH 5 (Bhubaneswar–Chennai) verläuft durch Berhampur. Die NH 59 zweigt in Berhampur nach Raipur ins Landesinnere ab. Die Stadt liegt an der Bahnstrecke Howrah–Chennai der South-Eastern/East Coast Railway.

Klima 
Das Klima in Berhampur ist tropisch. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 26,6 °C. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 1190 mm. Zwischen Juni und Oktober treten die meisten Regenfälle auf. In dieser Zeit besteht in der Region die Gefahr von Zyklonen.

Persönlichkeiten 
 Charles Rivett-Carnac (1853–1935), britischer Regattasegler

Weblinks 

 Berhampur Municipal Corporation (Stadtverwaltung)

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Municipal Corporation in Odisha